Приоро ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рияньо. Занимает площадь ~ 49 км². Население — 418 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 86 км.

Покровителями города считаются Сантияго Апостоль и Нуэстра Сеньора.

История 
Город основан в 874 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Леона